

Населені пункти та їхні частини

 Янушовиці — село в гміні Сломники Краківського повіту Малопольського воєводства
 Янушовиці — село в гміні Зельонкі Краківського повіту Малопольського воєводства
 Янушовиці — село в гміні Дзялошице Піньчовського повіту Свентокшиського воєводства
 Янушовиці — село в гміні Ґнойно Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Янушовиці — частина села Воянув у гміні Мислаковіце Єленьогурського повіту Нижньосілезького воєводства

Примітки